Kora pode referir-se a:
 Corá, um instrumento musical de cordas de origem Oeste Africana
 Kora (peregrinação), um tipo de peregrinação na tradição budista
 Kora (tribo), outro nome para o Banjara, uma tribo do centro da Índia
 Kora (sword), um tipo de espada do Nepal
 Kora (banda), uma banda reggae na Nova Zelândia
 Kora Awards, prêmios musical, para música africana 

Lugares
 Kora (Burkina Faso)
 Kora (Etiópia)
 Kora (Catiar), uma aldeia no estado indiano de Biar
 Kora (Mali)
 Kōra (Shiga), uma vila no Japão
 Korha (Vidhan Sabha constituency), Catiar, Biar, India
 Kora National Park, província Costa (Quênia), Quénia

Outros usos
 Olga Jackowska, cantora e compositora polonesa conhecida como "Kora"
 Perséfone, uma deusa grega também chamada Core ou Cora

Desambiguação